Kosyn (ukrainisch und russisch ) ist der Name folgender Orte in der Ukraine:
 eine Stadt in der Oblast Kiew, Rajon Obuchiw, siehe Kosyn

 ein Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Pidhirja, siehe Kosyn (Pidhirja)
 ein Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Myroniwka, siehe Kosyn (Myroniwka)
 ein Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Dubno, siehe Kosyn (Dubno)
 ein Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Roschyschtsche, siehe Kosyn (Roschyschtsche)

Eine Siedlung gleichen Namens in der Oblast Tschernihiw, Rajon Pryluky wurde 2012 aufgelöst.

Siehe auch:
 Kosin
 Kozin